De combinatie voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 1994 vond plaats op 20 en 21 februari 1994 op de skipistes van Hafjell nabij Lillehammer. Na drie onderdelen was de Olympische titel op de combinatie voor de Zweedse Pernilla Wiberg. Vreni Schneider  en Alenka Dovžan vervolledigden het podium.

Uitslag 

Vrouwen combinatie